Moto perpetuo – fenomeno fisico vietato dalle leggi della termodinamica
 Moto perpetuo – album di Luca Madonia del 1994
 Moto perpetuo – album di Stefano Zarfati del 2004
 Perpetuum mobile – tecnica musicale compositiva
 Perpetuum Mobile – film d'animazione del 2006, diretto da Raquel Ajofrin ed Enrique García
 Perpetuum Mobile – album  degli Einstürzende Neubauten
 Perpetuum mobile. Ein musikalischer Scherz – scherzo musicale di Johann Strauss II